Давід Леві (політик)